Sektor kan avse:

 Cirkelsektor – begränsas av två radier samt den cirkelbåge radierna avgränsar
 Privat sektor –  hushåll och privatägda företag
 Tjänstesektor – en övergripande benämning på offentliga eller privata producenter av olika slags tjänster
 Offentlig sektor – den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, kommun och landsting eller andra politiska enheter
 Informell sektor – ett namn på den del av samhällets värdeskapande transaktioner som inte registreras hos myndigheter
 Ideell sektor – ett samlingsbegrepp för de insatser inom samhället som utförs som ideellt arbete
 Primära sektorn – en ekonomi använder naturresurser
 Sektor (hårddisk) – en indelning av spåren på ett roterande magnetiskt eller optiskt minne
 Sektor 3 – en svensk tankesmedja verksam mellan 2008 och 2013
 Sektor 236 - Tors vrede – en svensk film från 2010
 Luftförsvarssektor – tidigare en del av Sveriges militärterritoriella indelning